Катріна Адамс і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Елс Калленс і Жюлі Алар-Декюжі виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 2–6, 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 DFS Classic 1998 Doubles Draw 

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1998